Sottjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Västra Sottjärnet, sjö i Årjängs kommun, 
Östra Sottjärnet, sjö i Årjängs kommun, 
Sottjärnen, Dalarna, sjö i Ludvika kommun, 
Sottjärnen (Haverö socken, Medelpad), sjö i Ånge kommun,  (5,6 ha)
Sottjärnen (Torps socken, Medelpad), sjö i Ånge kommun,  (3,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn